Alf puede referirse a:

 Alf, un príncipe vikingo hijo del rey Sigar y pretendiente de Alfhild en la mitología nórdica.
 Animal Liberation Front, Frente de Liberación Animal.
 ALF, serie de televisión estadounidense, que se emitió originalmente por la NBC entre 1986 y 1990, cuyo argumento se centra en las vivencias de una familia que acoge a un alienígena en su casa.
 Alf, el álbum de debut en solitario de Alison Moyet publicado en 1984.
 Alf (Renania-Palatinado)''', municipio de Alemania.